Premijer Liga (1995/1996) była 2. sezonem w piłce nożnej skupiającym najlepsze drużyny Boszniaków w Bośni i Hercegowinie. Ich zwycięzca zostawał mistrzem tego kraju. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Čelik Zenica.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Premijer liga Bosne i Hercegovine

Przypisy

Bibliografia 

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie